Levick est un patronyme porté notamment par :

 Barbara Levick (1931-), historienne britannique spécialiste de l'Antiquité ;
 George Murray Levick (1876-1956), chirurgien de la Royal Navy et explorateur de l'Antarctique.